Терещенко Юрій Іларіонович (1939) — український історик, доктор історичних наук.
 Терещенко Юрій Михайлович (1955) — український кінорежисер-документаліст вищої категорії, Заслужений діяч мистецтв України.
 Терещенко Юрій Олександрович — молодший лейтенант Збройних Сил України. Лицар ордена Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.
 Терещенко Юрій Федорович (1966) — український економіст. Кандидат економічних наук.

Примітки 

Сторінки зі списками однофамільців-тезок